Negerkyssar kan syfta på:

 Negerkyssar – en typ av konfektyr, se mintkyssar
 Negerkyssar (sång) – den svenska texten till den amerikansk låten Candy kisses författad av Sven Arefeldt